Anhembi — município do estado de São Paulo, no Brasil
 Anhembi Parque — centro de eventos
 Barragem de Anhembi — barragem no rio Tietê, próximo ao município de Anhembi
 Universidade Anhembi Morumbi — universidade no estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos